Lynn Township (comté de Henry, Illinois)
Lynn Township (comté de Knox, Illinois)